Dies ist eine Liste der Städte in Costa Rica mit Stand von 2006. Aktuelle amtliche Zahlen finden sich im Internet. 

Die mit Abstand größte Agglomeration in Costa Rica ist San José mit einer Einwohnerzahl von 1.611.616 (Stand 1. Januar 2006). Damit konzentriert sich ein Viertel der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

In der folgenden Tabelle sind die Städte über 20.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 10. Juni 1984 und 28. Juni 2000, eine Berechnung für den 1. Januar 2006 sowie die Provinz, zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige städtische Siedlung im engeren Sinne – dem geografischen Stadtgebiet – nicht auf die Stadt oder Gemeinde im politischen Sinne.

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Instituto Nacional de Estadística y Censos
 City Population – Historische Einwohnerzahlen der Städte Costa Ricas

Einzelnachweise 

!
Costa Rica